Kossuth tér, illetve Kossuth Lajos tér néven számos közterület van Magyarországon.

 Kossuth Lajos tér, az Országház előtti tér, Budapest V. kerülete
 Kossuth Lajos tér, metróállomás a budapesti M2-es metróvonalon
 Kossuth tér, Békéscsaba egyik fontos belvárosi közlekedési csomópontja
 Kossuth tér, Debrecen főtere
 Kossuth tér, Kaposvár főtere
 Kossuth Lajos tér, Hatvan főtere
 Kossuth Lajos tér, Pécs egyik tere
 Kossuth Lajos tér, Szolnok főtere
 Kossuth Lajos tér, Tata óvárosának központja
 Kossuth Lajos tér, Zalaegerszeg egyik tere